Fontigens weberi är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry 1950. Fontigens weberi ingår i släktet Fontigens och familjen tusensnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som otillräckligt studerad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
weberi